Antoine Godeau (1605-1672}, un homme de lettres et évêque français ;
 Antoine Godeau (1870-1946), de son vrai nom Anthony Bailly, un acteur et metteur en scène québécois.